Болдовкин — фамилия; имеет женскую форму Болдовкина.
 Болдовкин, Василий Иванович (1903—1963) — комендант советского посольства в Тегеране, дипломатический курьер, близкий друг С. А. Есенина.
 Болдовкин, Пётр Иванович (более известен под фамилией Чагин; 1898—1967) — советский журналист, поэт, партийный и издательский работник, литературный деятель.